Eichicht bezeichnet Ortsnamen
 
in Thüringen, Deutschland:
 Eichicht (Ilmenau), Ortsteil Eichicht der Universitätsstadt Ilmenau im Ilm-Kreis
 Eichicht (Kaulsdorf), Ortsteil Eichicht der Gemeinde Kaulsdorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

in Ostpreußen:
 Eichicht, bis 1938 Kamionken, Kreis Goldap, seit 1945: Kamionki (Gołdap), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Eichigt
 Eichig